Selvotta ima više značenja:
 Selvotta, Frosinone
 Selvotta, Isernia
 Selvotta, Roma